Witkowice – dzielnica Krakowa
 Witkowice Nowe – osiedle w Krakowie
 Witkowice – część administracyjna Kołobrzegu
 Witkowice – osiedle w Ropczycach

8 miejscowości w Polsce: 
 Witkowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Brzeziny 
 Witkowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Kęty 
 Witkowice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Młodzieszyn 
 Witkowice – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Radomyśl nad Sanem 
 Witkowice – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Kłomnice 
 Witkowice – część wsi Zbyszewice w woj. wielkopolskim, w pow. chodzieskim, w gminie Margonin
 Witkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Wierzbinek 
 Witkowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Kaźmierz

Dzielnica miasta w Czechach:
 Witkowice – dzielnica Ostrawy, przed 1924 samodzielne miasto